Список 2006 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 2006 году.

Январь 
 1 января 
 Началось полноценное производство второго спутникового телевидения — «Триколор ТВ».
 Смена логотипа телеканала «Rambler Телесеть».
 3 января — Премьера сериала «Детективы» на «Первом канале».
 6 января — Смена логотипа украинского телеканала «Мегаспорт».
 15 января — Смена логотипа телеканала «REN-TV».
 16 января
 Смена логотипа и оформления московского «3 канала».
 Смена оформления канала «НТВ».
 Смена логотипа и названия екатеринбургского телеканала «Студия-41» в «41-Домашний».
 17 января — Начало вещания исторического телеканала «365 дней ТВ».

Февраль 
 1 февраля 
 Переименование подмосковного телеканала «РТВ-Подмосковье» в «Подмосковные вечера».
 Начало вещания «Астраханского областного телевидения» («АТВ»).

Март 
 1 марта 
 Начало вещания молдавского телеканала «TV7».
 Начало вещания украинского информационного телеканала «24».
 Начало вещания украинско-русского телеканала «1+1 International» — международной версии телеканала «1+1».
 14 марта 
 Смена логотипа на телеканале «ТВЦ».
 Пермский телеканал «УралИнформ ТВ» сменил сетевого партнёра с «ТВ-3» на «РБК».
 25 марта — Смена логотипа украинского телеканала «Первый национальный», он стал белым и непрозрачным.
 27 марта — Начало вещания испанского частного телеканала «La Sexta».

Апрель 
 1 апреля — Третий канал запустил спутниковую версию под названием «3 канал+», которая провещала до 1 ноября 2012 года, до декабря она вещала в тестовом режиме.
 10 апреля — В эфир Первого канала вышла передача о здоровом образе жизни «Малахов+» (закрылась 3 сентября 2010 года).
 17 апреля — Начало вещания детского телеканала «Эрудит» в тестовом режиме.

Май 
 1 мая — Харьковский телеканал «Фора» начал ретрансляцию киевского телеканала «Гравис-7».
 12 мая — Переименование новосибирского телеканала «ТСМ-10» в «СТС-Мир».
 13 мая — Телеканал «Россия» отмечал свой юбилей — 15 лет в эфире.
 15 мая 
 Начало вещания телеканала высокой чёткости (HD) «BBC HD».
 Запущен телеканал «AXN Sci-fi».

Июнь 
 1 июня  
 Начало вещания нижегородского телеканала «НТВК — 11 канал».
 5 июня 
 Смена логотипа и названия краснодарского телеканала «МТРК Краснодар» в «Краснодар Плюс».
 Закрытие новосибирского телеканала «Форпост-Медиа» и начало вещания на этом месте «23 канал».
 26 июня — Смена оформления российского «Первого канала».

Июль 
 1 июля 
 Запущен российский информационный телеканал от ВГТРК — «Вести».
 Начало вещания на месте «Гравис-7» украинского развлекательного телеканала «Кіно».
 Последний день вещания самарской телекомпании «Орион-ТВ».
 Начало вещания холдингом «Ред Медиа» телеканала о комедии «Комедия-ТВ».
 Начало вещания холдингом «Ред Медиа» телеканала о индийском кино «Индия-ТВ».
 Начало вещания российского детского телеканала «Детский».
 3 июля — Смена логотипа ярославского телеканала «НТМ».
 15 июля — Начало вещания российского музыкального телеканала «Ля-Минор».
 31 июля — Начало вещания российского телеканала «Усадьба».

Август 
 1 августа — Смена логотипа на «Муз-ТВ», он в таком виде продержался только два месяца.
 9 августа — Смена логотипа и оформления  телеканалов: «Дом кино», «Время», «Музыка» и «Эрудит».
 14 августа 
 Возвращается первоначальное название канала (ТВ Центр), заменённое ранее на ТВЦ (хотя в обиходе телеканал продолжают так называть), телеканал провёл ребрендинг. Обновился логотип, оформление, канал перешёл на круглосуточное вещание. Основной целью ребрендинга ставилось увеличение развлекательного вещания на канале. Жанр программы «Момент истины» изменился. Появилась еженедельная информационно-аналитическая программа «В центре событий», ведущей которой стала Анна Прохорова. Программы «Завтра, послезавтра и все дни недели», «Очевидное — невероятное», «Арена», «Отдел Х», «Открытый проект» и другие были закрыты.
 Телеканал «ТВ-3» перешёл на круглосуточное вещание.
 16 августа — Начало вещания холдингом «Ред Медиа» боксёрского телеканала о боксе «Боец».
 28 августа 
Смена оформления телеканала «СТС».
Смена оформления российского «Первого канала».

Сентябрь 
 1 сентября 
 Смена названия телеканала «Эрудит» на «Теленяня».
 Премьера российского мультсериала «Лунтик и его друзья» состоялась в передаче «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия».
 Смена оформления «10 канала».
 4 сентября 
 Телеканал REN-TV начал вещание под обновлённым русифицированным брендом «РЕН ТВ». Одновременно была запущена обновлённая концепция «Самый сок телеэфира». Переход к новой концепции руководители телеканала комментировали прежде всего тем, что при старом руководстве телеканал отличали «невнятная программная политика и невнятное впечатление от канала». Идея ребрендинга принадлежала новым владельцам в лице RTL Group, также одной из целей ребрендинга стало увеличение развлекательного вещания на телеканале.
 Смена оформления телеканала «Россия».
 Смена оформления и логотипа белорусского телеканала «СТВ».
 Смена логотипа и оформления на телеканале «Мир».
 Смена логотипа новосибирского телеканала «ОТС».
 Начало вещания детско-юношеского таджикского телеканала «ТВ Бахористон».
 В Нижнем Новгороде начал вещать телеканал «BIS-TV».
 Смена логотипа иркутского телеканала «НТС» (Новое Телевидение Сибири).
 Разделение кировского телеканала «Grand-TV» на два канала: «РЕН ТВ-Киров» и «MTV-Киров».
 Смена логотипа казахского телеканала «Казахстан».
 11 сентября 
 Смена логотипа на «Муз-ТВ»: логотип выглядел как красно-золотое желе, только в эфире был красный, уменьшался в 2 раза и располагался выше.
 На «Первом канале» в эфир вышла потребительско-кулинарная телепередача «Контрольная закупка».
 18 сентября
 Начало вещания детского телеканала «Мультимания».
 26 сентября — Смена логотипа и названия белорусского телеканала «БТ» в «Первый национальный».

Октябрь 
 1 октября 
 После длительного перерыва в федеральный эфир возвращается «Пятый канал» из Петербурга и до сих пор это единственный федеральный канал с центром вещания не из Москвы. В этот день имеет лицензию в 83 регионах России такие как Пенза, Хабаровск, Тула и так далее.
 Начало вещания музыкального телеканала «RU.TV».
 Начало вещания телеканала о фильмах ужасов и триллерах «НСТ».
 Пермский телеканал «УралИнформ ТВ» сменил сетевого партнёра с «РБК» на «Пятого канала».
 Елецкий телеканал «Елецкое телевидение» сменил сетевого партнёра с «ТНТ» на «Пятого канала».
 Начало вещания «Елецкого телевидения» на 55-м дециметровом канале.
 3 октября — Начало вещания белорусского музыкального телеканала «БелМузТВ».
 7 октября — Смена логотипа и графического оформления британского телеканала «BBC One».
 19 октября — Смена логотипа и оформления молодёжного телеканала «О2ТВ».
 22 октября — Состоялся первый выпуск музыкального шоу «Две звезды».
 30 октября — Смена логотипа и оформления украинского телеканала «Украина».

Ноябрь 
 1 ноября 
 Смена оформления на канале «ТНТ»: в заставках появились лица канала.
 Начало вещания телеканалов «Парк развлечений» и «Совершенно секретно».
 Начало вещания красноярского телеканала «Муз-ТВ-Красноярск».
 Начало вещания московского телеканала «Столица плюс»
 Начало вещания итальянского детского телеканала «RaiSat YoYo»
 4 ноября — На канале «ТНТ» состоялась премьера юмористического телесериала «Наша Russia».
 15 ноября — Начало вещания Катарского телеканала «Al Jazeera English».

Декабрь 
 8 декабря — Первый выпуск еженедельной авторской информационно-аналитической программы «Власть» (от создателя «Итогов») на телеканале «RTVI» и радиостанции «Эхо Москвы» (последний выпуск вышел 18 сентября 2009 года). Данный проект является продолжением программы «Итоги», выходившей с 1992 по 2003 год на каналах: 1-й канал Останкино (1992-1993), Пятый канал (1993-1994), НТВ (1994-2001), ТНТ (15.04.2001), ТВ-6 (2001-2002) и ТВС (2002-2003).
 15 декабря — Начало вещания российского фильмового телеканала «Иллюзион+».
 16 декабря — Начало вещания казахского музыкального телеканала MuzzOne.
 17 декабря — Последний выпуск программы приключенческой телеигры «Форт Боярд» на канале «Россия».
 20 декабря — Начало вещания российского познавательного телеканала «ZооПарк».
 27 декабря — Начало вещания российского музыкального телеканала «Шансон ТВ».
 31 декабря — Прекращение вещания в Челябинске первого коммерческого телеканала «ТВ-36».

Без даты 
 Начало вещания в России международного телеканала «Viasat Sport». 
 Начало вещания российского эротического телеканала «Русская ночь».
 Осень — ильичёвский телеканал «ИТ-3» начал ретранслировать украинский информационный телеканал «NewsOne».

Скончались 
 23 июля — Андрей Разбаш, телеведущий, режиссёр и продюсер.

Примечания 

2006 год